Cope Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cope Mountain (Alaska)	
 Cope Mountain (North Carolina)	
 Cope Mountain (Tennessee)